Der Dreiband-Weltcup 2014/1 war das erste UMB/CEB-Weltcupturnier im 28. Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 10. bis 16. Februar 2014 in Istanbul, Türkei statt. Nach 2006 fand wieder ein Turnier in Istanbul am Bosporus statt.

Geschichte 
Mit zum Teil hervorragenden Leistungen bereits in den Qualifikationsrunden startete das Dreibandweltcup-Jahr 2014. Besonders zu erwähnen sind hier die Koreaner Seo Hyun-min und Heo Jung-han. Seo schied erst ungeschlagen in der 3. Qualifikationsrunde gegen Heo mit 1,682 GD aus. Heo scheiterte erst im 1/16-Finale im Penalty am späteren Finalisten Choi Sung-won und spielte auch mit 1,512 einen starken GD. Auch die acht deutschen Teilnehmer zeigten zum Teil starke Leistungen. Christian Rudolph, Johann Schirmbrand und Orhan Erogul schafften es bis in die letzte Qualifikationsrunde. Christian Rudolph kam als Lucky Loser sogar ins Hauptfeld der besten 32. Hier scheiterte er erst am späteren Dritten Kim Kyung-roul. Aber auch anderen Topfavoriten ging es in der KO-Runde nicht anders, die Ex-Weltmeister Dick Jaspers und Torbjörn Blomdahl scheiterten ebenfalls in der ersten Runde.

Dagegen erreichten sechs Koreaner die Runde der letzten 16. Es war das beste Weltcupturnier für die Asiaten. Im Halbfinale waren es noch drei. Bis auf Eddy Merckx war es eine koreanische Meisterschaft. Choi konnte den bis dahin stark aufspielenden Merckx eliminieren und zog mit Cho Jae-ho, der in einem Klassematch Kim in 15 Aufnahmen mit 40:29 ausschaltete, ins Finale ein. Dieses war relativ ausgeglichen mit Vorteilen für Choi, der die Partie in der 25. Aufnahme mit 40:32 ausstieß. Cho hatte aber noch den Nachstoß. Er schaffte es, die acht Punkte nachzulegen, wobei ihm ein Fuchs (eine glückliche Karambolage) zu Hilfe kam. In der Verlängerung legte Choi zwei Punkte vor. Cho erzielte drei Punkte und sicherte sich damit als vierter Koreaner einen Weltcupsieg.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
Ab 2013 hat sich einiges am Turniermodus geändert. Das Satzsystem wurde abgeschafft, da die Matchzeit nicht kalkulierbar war. Es konnten Matches zwischen drei und fünf Sätzen dauern. Somit war eine gute Zeitplanung nicht möglich. Die Partiedistanzen wurden auf 30 Points in den Pre-Qualifikationsrunden und auf 40 Points in der Hauptqualifikation und in den KO-Spielen festgesetzt. In den Qualifikationsrunden ist ein Unentschieden möglich. In Der KO-Runde wird bei einem Unentschieden eine Verlängerung gespielt. Jeder der beiden Spieler startet mit dem Anfangsstoß. Wer mehr Punkte erzielt, gewinnt das Match. Sollte es in der Verlängerung auch Unentschieden stehen, wird wieder mit dem Anfangsstoß gestartet, bis ein Sieger feststeht. Die Shot clock stand auf 40 Sekunden  Wildcards gibt es nur noch zwei für den Ausrichter und je eine für die zwei der drei Verbände CPB, ACBC und CEB, in denen der Weltcup nicht stattfindet.

Es werden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizieren sich die 12 Gruppensieger und die vier besten Gruppenzweiten für die Finalrunde. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Die ersten 12 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste werden an den Positionen 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Frédéric Caudron
  Torbjörn Blomdahl
  Filipos Kasidokostas
  Marco Zanetti
  Dick Jaspers
  Choi Sung-won
  Jérémy Bury
  Eddy Merckx
  Kim Kyung-roul
  Tayfun Taşdemir
  Daniel Sánchez
  Kang Dong-koong

Wildcardspieler:
1 × CPB:  Carlos Campino
1 × ACBC:  O Takeshima
2 × Organisierender Ausrichter:  Murat Naci Çoklu,  Tolgahan Kiraz

Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2 und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden. In der letzten (4.) Qualifikationsrunde wird bis 40 Punkte in den Gruppen A–L zu je 3 Spielern gespielt. Die Gruppenersten und die vier besten Gruppenzweiten kommen in die Endrunde der besten 32. Bei Punktegleichstand gilt der bessere GD.

(Die gefetteten Zahlen zeigen die ausschlaggebende Wertung für den Einzug in die Endrunde an.)

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle 193 Spieler aufgeführt, sondern nur die besten 32 (Teilnehmer der Finalrunde).

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2014/2
 Dreiband-Weltcup 2014/3
 Dreiband-Weltcup 2014/4
 Dreiband-Weltcup 2014/5

2014 1
Karambolageveranstaltung 2014
Billardturnier in Istanbul